Daniel Yonnet (1933-2020), écrivain et critique littéraire français ;
 Frédéric Yonnet (né en 1973), musicien français ;
 Jacques Yonnet (1915-1974), écrivain français ;
 Paul Yonnet (1948-2011), sociologue et essayiste français ;
 Stéphane Yonnet (né en 1976), skieur acrobatique français.

Voir aussi 
 Hubert Yonnet, un élevage français de taureaux de combat.